Бірюкове — село, Одеська область, Миколаївський район

 Бірюкове — колишня назва смт Криничне (Луганська область, Довжанський район)